Це́рковь Тро́ицы в Бо́стоне () — епископальная церковь в бостонском районе , расположенная на Копли-сквер. Она была построена в 1872—1877 годах.



История и архитектура 

В начале XIX века территория будущего бостонского района  была болотистой местностью, на которой нельзя было ничего строить. В течение нескольких десятилетий эти болота засыпа́лись гравием. В результате к началу 1870-х годов в этом районе стало возможным строить крупные здания.

Церковь Троицы строилась в 1872—1877 годах по проекту архитектора Генри Гобсона Ричардсона в том варианте неороманского стиля, который потом получил его имя — романский стиль Ричардсона. Основными строительными материалами были гранит из  и песчаник из . Росписи стен и окон в церкви были выполнены художником Джоном Ла Фаржем.

1 июля 1970 года Церковь Троицы в Бостоне была внесена в Национальный реестр исторических мест США под номером 70000733, а 30 декабря 1970 года ей был присвоен статус национального исторического памятника США.

См. также 
 Церковь Троицы (Нью-Йорк)
 «Любимая архитектура Америки»

Примечания

Ссылки 
 

Англиканские храмы США
Храмы Бостона
Объекты Национального реестра исторических мест в Бостоне
Национальные исторические памятники Массачусетса
Здания и сооружения, заложенные в 1872 году
Здания и сооружения, построенные в 1877 году
Бостон